Park Ludowy – w Bydgoszczy
 Park Ludowy – w Budapeszcie
 Park Ludowy – w Lublinie
 Park Ludowy – w Łomży
 Park Ludowy – w Łodzi (obecnie Park na Zdrowiu)
 Park Ludowy – w Michałkowicach
 Park Ludowy – w Miechowicach
 Park Ludowy – we Wrocławiu (obok Stadionu Olimpijskiego)